Пара Виталия Дьяченко / Эйрини Георгату — победительница соревнований.

Чемпионки прошлого года — дуэт Наоми Кавадей / Леся Цуренко — не защищали свой титул, но украинка принимала участие в турнире (в паре с Еленой Бовиной) и проиграла в первом же матче.

Посев 

  Марет Ани /  Мария Корытцева (Полуфинал)
  Оксана Калашникова /  Андрея Клепач (Полуфинал)

<li>  Нина Братчикова /  Катрин Вёрле (Первый раунд)
<li>  Марина Эракович /  Тамарин Танасугарн (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Soweto Open 2010